Los años 2000 pueden referirse a:

 El período a partir de 2000 hasta 2009, es conocido como la década del 2000, casi un sinónimo de la primera década del siglo XXI (2001-2010).
 El siglo actual a partir de 2001 hasta 2100, casi un sinónimo de siglo XXI (2001-2100).
 El milenio actual del 2001 a 3000, casi sinónimo de tercer milenio (2001-3000).